Süper Lig 2017/2018 var den 60:e säsongen av Turkiets högstaliga i fotboll. Galatasaray vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Turkiet
2018 i Turkiet
2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018